

Brazilië 
 São Vicente (Brazilië), een eiland in de staat São Paulo waarop de steden São Vicente en Santos
 São Vicente (São Paulo), een stad op dit eiland
 São Vicente (Rio Grande do Norte), een gemeente in de staat Rio Grande de Norte
 Serra de São Vicente, een bergachtig gebied nabij de stad Cuiabá, Mato Grosso

Kaapverdië 
 São Vicente (eiland), een eiland binnen Kaapverdië
 São Vicente (Kaapverdië), een gemeente binnen Kaapverdië, omvattende de eilanden São Vicente en Santa Luzia

Portugal 
 São Vicente (Madeira), een gemeente op het eiland Madeira
 São Vicente (Abrantes), een freguesia in de gemeente Abrantes, Santarém
 São Vicente (Braga), een freguesia in de gemeente Braga, Braga
 São Vicente (Chaves), een freguesia in de gemeente Chaves, Vila Real
 São Vicente (Guarda), een freguesia in de gemeente Guarda, Guarda
 São Vicente (freguesia), een freguesia in de gemeente São Vicente